Сезон ЖНБЛ 1985 — это 5-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Коберг Кугарз».

В регулярном сезоне приняло участие одиннадцать команд, столько же сколько и в прошлом. Регулярный чемпионат в этом сезоне стартовал 12 апреля, а завершился 1 сентября, MVP которого была признана форвард команды «Норт-Аделаида Рокетс», Кэти Фостер. Официально же сезон 1985 года завершился 8 сентября, когда клуб «Коберг Кугарз» переиграл в финальном матче команду «Норланга Тайгерс» со счётом 73:71, а MVP финала была признана защитник «Кугарз» Карин Маар.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Кэти Фостер, Норт-Аделаида Рокетс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Карин Маар, Коберг Кугарз
 Лучший снайпер женской НБЛ: Джули Никел, Норланга Тайгерс

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1985